O Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CI Op GLO) é uma Subunidade Escolar do 28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL). Unidade de Emprego Peculiar do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem e Operações Urbanas (Portaria nº 605-Cmt Ex, de 5 SET 06 – Define e designa as Unidades de Emprego Peculiar e dá outras providências).

O 28ºBIL está sediado em Campinas, sendo uma Organuzação Militar Diretamente Subordinada (OMDS) à 11.ª Brigada de Infantaria Leve (11ª Bda Inf L). O CI Op GLO foi criado no 28º BIL, por meio da Portaria nº 210-EME, de 29 NOV 06 – Aprova a Diretriz para a Implantação do Centro de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem, no 28º Batalhão de Infantaria Leve e dá outras providências.

Desde 2016, o CI Op GLO é um Instituto de Educação Superior de Extensão e Pesquisa, conforme a Portaria Nº 1.393-Cmt Ex, DE 26 OUT 16 - Reconhece e credencia Escolas, Centros de Instrução e Instituições de Pesquisa como Instituições de Educação Superior de Extensão e de Pesquisa e dá outras providências.

O Centro tem por missão conduzir os Estágios Gerais, de Área e Setoriais à cargo do 28º BIL, de conduzir as matérias eletivas dos Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, de realizar pesquisas e cooperar com o desenvolvimento da Doutrina. Realiza especialização, capacitação e adestramento de tropas para emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem e em Operações  em Ambientes Urbanos.

Apesar de ter recebido o mesmo nome da Organização Militar Diretamente Subordinada da 11ª Bda Inf L, criada em 2005 e extinta pelo Comandante do Exército em 2006, o CI Op GLO Subunidade Escola do 28º BIL, não guarda relação de transformação/evolução com aquela OMDS extinta, tendo sua data de criação no 28º BIL  em 29 NOV 06.

Fonte 
 

Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Unidades militares em Campinas
Fundações em São Paulo em 2005